Johann Busmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Busmann (Schriftsteller) (1490 oder später – nach 1564), deutscher evangelischer Geistlicher und Schriftsteller
 Johann Christian Busmann (1678–1729), deutscher evangelischer Theologe, Pastor und Superintendent, Sohn von  Johann Eberhard Busmann
 Johann Eberhard Busmann (1644–1692), Evangelischer Theologe, Orientalist, Hochschullehrer, Generalsuperintendent und Pfarrer, Vater von Johann Christian Busmann

Siehe auch
 Johannes Busmann